Kanaloa, genre d'arthropodes crustacés de la famille des Exoedicerotidae.
 Kanaloa, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.
 Kanaloa,  divinité de la mythologie hawaïenne.
 Kanaloa,  cratère à la surface d'Umbriel (satellite d'Uranus).